Vado ima više značenja:
 Vado (Ankona)
 Vado (Areco)
 Vado (Bolonja)
 Vado (era)